Сады́рин — русская фамилия.